Ayers kan som auktorsförkortning betyda:

 Tina J. Ayers
 Theodore Thomas Ayers

Robotskapade auktorsförkortningar